

Sigle 
 Royal Ulster Constabulary, polizia dell'Irlanda del Nord dal 1922 al 2001

Codici 
 ruc – codice ISO 639-3 della lingua ruli